La Ligue 1 Orange désigne plusieurs compétitions de football :
 le Championnat de France de première division de 2002 à 2008 (autrefois appelé Division 1) ;
 le Championnat de Côte d'Ivoire de première division (autrefois appelé Superdivision).